Velvet (velluto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Velvet – film del 1984 diretto da Richard Lang
 Velvet - Il prezzo dell'amore (Some Velvet Morning) – film del 2013 diretto da Neil LaBute

Musica 
 Velvet – gruppo musicale pop rock italiano
 Velvet – cantante svedese
 Velvet – EP dei Toadies del 1992
 Velvet – singolo dei Savoy del 1996, dall'album Mary Is Coming; una cover è presente nell'album Minor Earth Major Sky degli a-ha del 2000
 Velvet – traccia dell'album The Dutchess di Fergie del 2006
 Velvet – album dei Velvet del 2007
 Velvet – album di Adam Lambert del 2020
 Velvet Underground  – gruppo musicale rock statunitense

Televisione 
 Velvet – serie televisiva spagnola del 2014 prodotta da Antena 3 e trasmessa in Italia da Rai 1 e RAI Premium.

Stampa 
 Velvet – supplemento mensile di moda del quotidiano la Repubblica, nato nel 2006.
 Velvet. Percorsi di altro rock, cinema e cultura – rivista mensile musicale italiana attiva dal 1988 al 1992.

Locali 
 Velvet Club – discoteca di Rimini.